Bieg na 100 metrów przez płotki był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez IAAF minima kwalifikacyjne wynosiły 12,96 (minimum A) oraz 13,15 (minimum B).

Obrończynią tytułu była Amerykanka Dawn Harper, jednak za główną faworytkę do zdobycia złota uznawano srebrną medalistkę z Pekinu Sally Pearson.

Rywalizacja rozpoczęła się 6 sierpnia o 10:05 czasu londyńskiego, a finał odbył się następnego dnia o 21:00.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekord olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2012 przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Eliminacje 
W pierwszej rundzie wystartowało 50 zawodniczek, które zostały zgłoszone do zawodów. Z eliminacji do półfinałów awansowały trzy najszybsze biegaczki w jednym biegu (Q) oraz sześć z najszybszymi czasami oprócz trzech pierwszych z każdego biegu (q). Eliminacje odbyły się 6 sierpnia.

Bieg 1 
Godzina: 10:05 (UTC+1)

Bieg 2 
Godzina: 10:12 (UTC+1)

Bieg 3 
Godzina: 10:19 (UTC+1)

Bieg 4 
Godzina: 10:26 (UTC+1)

Bieg 5 
Godzina: 10:33 (UTC+1)

Bieg 6 
Godzina: 10:40 (UTC+1)

Półfinały 
Awans do finału uzyskało dwóch z pierwszych zawodniczek (Q) oraz dwóch z czasami (q). Półfinały odbyły się 7 sierpnia

Półfinał 1 
Godzina: 19:15 (UTC+1)

Półfinał 2 
Godzina: 19:23 (UTC+1)

Półfinał 3 
Godzina: 19:31 (UTC+1)

Finał 
Finał odbył się 7 Sierpnia o godzinie 21:00

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 100 metrów przez płotki